Hydrodamalis cuestae (морська корова Куеста) — вимерлий травоїдний морський ссавець і прямий предок морської корови Стеллера (Hydrodamalis gigas). H. cuestae досягали 9 метрів у довжину, що робить їх одними з найбільших сирен, які коли-небудь жили. Вперше вони були описані в 1978 році Дерілом Домнінгом, коли в Каліфорнії були знайдені скам'янілості. Його зовнішній вигляд і поведінка значною мірою ґрунтуються на добре задокументованих морських коровах Стеллера, які, на відміну від морської корови Куеста, жили в наш час і були добре описані.

Таксономія та вимирання 

Скам'янілості морської корови Куеста були вперше виявлені в пізньопліоценових відкладеннях Пізмо-Біч, штат Каліфорнія, у 1978 році, а наступні знахідки цього виду були знайдені в Каліфорнії. У 1988 році скам'янілості морських корів були виявлені на Хоккайдо, але спочатку були віднесені до морської корови Такікава (H. spissa), нещодавно описаного виду, але деякі вчені вважають це синонімом H. cuestae. Невідомо, чи був H. spissa просто місцевим варіантом H. cuestae чи зовсім окремою лінією. Морська корова Стеллера, очевидно, була прямим нащадком морської корови Куеста.

Морська корова Куеста вимерла приблизно 2 з половиною мільйони років тому. Зникнення морської корови Куеста, ймовірно, було пов'язане з початком четвертинного зледеніння. Основне джерело їжі — морські трави — через охолодження океанів скоротилося до точки, коли воно більше не могло підтримувати популяцію цих морських корів. Крім того, самі морські корови не були пристосовані до холоду, а ті, що були, ймовірно, дали початок морській корові Стеллера.

Примітки 

Фауна пліоцену
Фауна четвертинного періоду